De Onderneming (Hippolytushoef), een molen in het Noord-Hollandse Hippolytushoef
 De Onderneming (Schaijk), een molen in het Noord-Brabantse Schaijk
 De Onderneming (Vierhuizen), een molen in het Groningse Vierhuizen
 De Onderneming (Wissenkerke), een molen in het Zeeuwse Wissenkerke
 De Onderneming (Witmarsum), een molen in het Friese Witmarsum
 De Onderneming (theater), Vlaams theatergezelschap
 De Onderneming (wielerploeg), een voormalige Nederlandse wielerploeg